Tarbagatajskij rajon ()
 Tarbagatajskij rajon in Buriazia
 Tarbagatajskij rajon in Kazakistan